Terao ist der Familienname oder Ringname folgender Personen:

 Akira Terao (* 1947), japanischer Musiker, Sänger und Schauspieler
 Hiroaki Terao (* 1951), japanischer Mathematiker
 Hiromichi Terao (* 1989), japanischer Eishockeyspieler
 Satoru Terao (* 1975), japanischer Shorttracker
 Terao Tsunefumi (* 1963), japanischer Sumōringer
 Yuri Terao (* 1995), japanischer Eishockeyspieler